, ou Bruce Harper dans la version française, est un personnage du manga Captain Tsubasa (Olive et Tom) de l'auteur japonais Yōichi Takahashi.

Ryo Ishizaki est un joueur amusant au destin atypique. 

Il fut le premier ami de Tsubasa Ohzora lors de l'arrivée de Tsubasa et de sa famille dans la région. En effet, il est passé du rôle de capitaine de Nankatsu à celui de remplaçant. 

Grâce à la blessure de Nishio, il entra en jeu face à Hanawa SC. 

Malgré sa technique moyenne, Ishizaki s'est révélé être un leader de l'équipe de Nankatsu, remplaçant Tsubasa dans ce rôle quand celui-ci était blessé... De plus il est l'un des rares à oser (et pouvoir) s'interposer efficacement (et dangereusement) face à Hyuga. 

Joueur vaillant, il devient défenseur titulaire de l'équipe du Japon lors du tournoi cadet de Paris, ainsi que lors de la World Youth. 

Réputé pour son Ganmen Block, ce personnage est très amusant et sympathique. 

Il évolue désormais aux côtés de Urabe et Misaki dans l'équipe de Jubilo Iwata. 

Dans Golden-23 Ishizaki a été grandement critiqué par les fans pour son but contre son camp contre l'Arabie Saoudite qui ont donc concédé un match nul, certains reprochent à l'auteur de tourner le personnage en dérision. Lors de la finale de la Word Youth contre le Brésil, Ishizaki arrête avec son Ganmen Block un tir puissant de Santana et sera envoyé à l'infirmerie après avoir perdu connaissance. Il demandera à Yukari de sortir avec lui, alors qu'elle était à son chevet.

Surnom : Funky Gutsman

Poste : Arrière ou défenseur axial

Clubs successifs : Nankatsu → Nankatsu SC → Nankatsu Chûgaku → Nankatsu Kôkô → Jubilo Iwata

Technique : Ganmen Block

Note : Ishizaki est bien mieux mis en valeur dans la série de jeux vidéo sur SNES où il possède un tacle (Monkey Tackle) et un tir spécial (Monkey Booster Shoot).

Personnage de Captain Tsubasa